Лос Уанакастлес има више значења:

 Лос Уанакастлес (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Уанакастлес (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Уанакастлес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Уанакастлес (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Уанакастлес (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику